Лошвілле́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на схід від Парижа, 28 км на північний захід від Страсбура.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 153 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 457,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Лошвіллер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лошвіллер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нижній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нижній Рейн